Amphoe Hua Hin, een district in de provincie Prachuap Khiri Khan in Thailand.
Tambon Hua Hin, een gemeente in het gelijknamige district.
Hua Hin (stad), de hoofdstad van het gelijknamige district.